Drenova ist der Name etlicher Käffer – Dörfer, Weiler und Kleinstädte:

Serbien
 Drenova (Prijepolje), Dorf in der Opstina Prijepolje, Okrug Zlatibor
 Drenova (Čajetina), Dorf in der Opština Čajetina
 Drenova (Gornji Milanovac), Dorf in der Opština Gornji Milanovac, Okrug Moravica
 Drenova (Brus), Dorf in der Opština Brus

Dann gibt es eine «große» (velika) und eine «kleine» (mala) Kleinstadt in der Opština Trstenik, Okrug Rasina:
 Velika Drenova
 Mala Drenova

BiH
 Drenova (Prnjavor), Prnjavor, Republika Srpska

 Obiges Dorf ist benannt nach einem See, Drenova (See)

Kroatien
 In Fiume, Kroatien, heißt ein Quartier Drenova (Rijeka).

Albanien
 Drenova, Kleinstadt

Daneben gibt es auch den Familiennamen Drenova:
 Aleksandër Stavre Drenova, albanischer Dichter
 Felicia Drenova (* 1897), polnisch-amerikanische Stummfilmschauspielerin